Зародище — топоним в России:

 Зародище — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение «Идрица».
 Зародище — озеро в Себежском районе Псковской области, городское поселение «Идрица».
 Зародище — другое название деревни Зародищи в Себежском районе Псковской области, в составе сельского поселения «Себежское».